Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

4501–4600. • 4601–4700. • 4701–4800. • 4801–4900. • 4901–5000.

Források 
 

A Naprendszer kisbolygóinak listája